L'arte di arrangiarsi – frase idiomatica della lingua italiana
 L'arte di arrangiarsi – film del 1954 diretto da Luigi Zampa
 L'arte di arrangiarsi – film del 1954 diretto da William Hanna e Joseph Barbera
 L'arte di arrangiarsi – album di Ivana Spagna del 2004